CNAM steht für: 
 Calling Name Delivery, ein Dienst im Multiple Data Message Format
 Conservatoire national des arts et métiers, französische Hochschule
 Caisse nationale d'assurance maladie, französische landesweite Krankenkasse
 Centre national d'aguerrissement en montagne, ehemalige französische Militäreinheit

Abkürzung